Духовщина — название населённых пунктов в России:

 Духовщина — город; административный центр Духовщинского района Смоленской области.
 Духовщина — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.